МФЛ может означать:
 Московская футбольная лига
 Молодёжная футбольная лига
 Медийная футбольная лига